Епархия Казерты (, ) — епархия Римско-католической церкви в составе митрополии Неаполя, входящей в церковную область Кампании. В настоящее время епархией управляет епископ .

История 
Уже в XII веке христианство появилось в муниципии Казерта.

Ординарии 
...
 Никола Филомарино (3 августа 1767 — 4 сентября 1781);
 Доменико Пиньятелли ди Бельмонте (5 февраля 1782 — 29 марта 1802);
 вакантно (1802 — 1805);
 Винченцо Рогадеи (26 июня 1805 — 15 марта 1816);
...
 Джованни Д’Ализе с 21 марта 2014

Источники 
 Annuario pontificio за 2007 и предыдущие годы на сайте Catholic-hierarchy.org, страница 
 Официальный сайт епархии Авеллино

Казерты
Казерты